ETSO steht für:
 European Technical Standard Order, eine Spezifikation für Luftfahrtgerät
 European Transmission System Operators, ein Zusammenschluss von Übertragungsnetzbetreibern

ET-SO steht für:
 , ISO-3166-2-Code des äthiopischen Bundesstaates

Siehe auch:
 Ezzo

Abkürzung